5e Legerkorps of 5e Korps of V Korps kan verwijzen naar en van de volgende legerkorpsen:

Duitsland:
 5e Cavaleriekorps (Duitse Rijk) - Duits cavaleriekorps tijdens de Eerste Wereldoorlog
 5e Korps (Duitse Rijk) - Duits korps, aanvankelijk Pruisisch maar na de eenwording een eenheid van het Duitse Rijk
 5e Reservekorps (Duitse Rijk) - Duits korps actief in de Eerste Wereldoorlog
 5e SS Bergkorps - SS korps actief tijdens de Tweede Wereldoorlog
 5e Legerkorps (Wehrmacht) - Duits korps actief in de Tweede Wereldoorlog

Overig:
 5e Legerkorps (Frankrijk)
 5e Cavaleriekorps (Grande Armée) - Frans cavaleriekorps tijdens de napoleontische oorlogen
 5e Korps (Grande Armée) - Frans korps tijdens de napoleontische oorlogen

 V Korps (Verenigde Staten) - Amerikaans legerkorps
 V Korps (Amerikaanse Burgeroorlog) - Amerikaans legerkorps actief tijdens de Burgeroorlog
 5e Legerkorps (Spaans-Amerikaanse Oorlog) - Amerikaans legerkorps actief tijdens de Spaans-Amerikaanse Oorlog

 V Korps (Bosnië en Herzegovina) 
 V Legerkorps (Griekenland)
 V Korps (Noord-Korea)
 V Korps (Ottomaanse Rijk)
 V Korps (Pakistan) - administratief korps
 V Korps (Verenigd Koninkrijk)